Наталия де Молина (; род. , Линарес, Испания) — испанская актриса.

Биография 
Наталия де Молина родилась в городе Линарес в 1990 году и выросла в Гранаде. Известность ей принесла роль в фильме «Легко живётся с закрытыми глазами». За эту роль она была награждена премией «Гойя» за лучший женский актёрский дебют. В 2015 году она сыграла главную роль в фильме «Продукты питания и жилье», за которую получила премию «Гойя» за лучшую женскую роль.  В 2018 году она также была номинирована на премию «Гойя» за лучшую женскую роль второго плана за роль в фильме «Кто будет тебе петь».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Испании‎